Die Erbschaft steht für:

 Die Erbschaft (1936), deutscher Film von Jacob Geis
 Die Erbschaft (1979) (Originaltitel Arven), norwegischer Film von Anja Breien 
 Die Erbschaft (1985) (Originaltitel Nasledstwo), sowjetischer Film von Georgi Natanson 
 Die Erbschaft (1987), deutscher Fernsehfilm von Wolfgang Luderer 
 Die Erbschaft (1991), deutscher Fernsehfilm von Bertram von Boxberg 
 Die Erbschaft (Fernsehserie), dänische Fernsehserie (2013/16)
 Die Erbschaft. Zwischenspiel in zwei Abtheilungen, Puppenspiel von Franz Graf von Pocci (1877)